Eschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Wilhelm Eschmann (1904–1987), deutscher Schriftsteller
 Ernst Eschmann (1886–1953), Schweizer Jugend- und Volksschriftsteller
 Fritz Eschmann (1909–1997), deutscher Politiker (SPD)
 Ignatius Eschmann (1898–1968), deutsch-kanadischer Dominikanerpater, Philosoph und Theologe
 Johann Carl Eschmann (1826–1882), Schweizer Komponist und Pianist der Romantik
 Johannes Eschmann (1808–1852), Schweizer Geodät und Mathematiker
 Mike Eschmann (* 1967), Schweizer Filmemacher und Regisseur
 Norbert Eschmann (1933–2009), Schweizer Fußballspieler
 Tina Eschmann (* 1966), deutsche Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin
 Carl Eschmann-Dumur (1835–1913), Schweizer Klavierpädagoge

Eschmann ist der Name folgender Firma:
 Glockengiesserei Eschmann historische Glockengiesserei in Rickenbach (TG)

Siehe auch:
 Etschmann